Schnick ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Schnick (* 1981), deutscher Kinderbuchautor und Sprengmeister im KMBD
 Torsten Peter Schnick (* 1968), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Schnick (* 1957), deutscher Chemiker